John Larsen kan henvise til flere personer:

 John Larsen – dansk skuespiller
 John Larsen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 John Larsen (håndboldtræner) – dansk håndboldtræner